Antiphilus (veldheer), Atheense bevelhebber in de 4e eeuw voor Christus
Antiphilus (architect), architect in de Griekse late Archaïsche periode
Antiphilus (schilder), Griekse schilder in de 4e eeuw voor Christus
Antiphilus (beeldhouwer), Griekse beeldhouwer in de 2e/1e eeuw voor Christus